Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS West Virginia, nach dem US-Bundesstaat West Virginia:

 USS West Virginia (ACR-5), ein Kreuzer der Pennsylvania-Klasse, in Dienst von 1905 bis 1920
 USS West Virginia (BB-48), ein Schlachtschiff der Colorado-Klasse, in Dienst von 1923 bis 1947
 USS West Virginia (SSBN-736), ein U-Boot der Ohio-Klasse, in Dienst seit 1990

West Virginia